Кондово може бити:

 Кондово (Скопље), насељено мјесто у општини Сарај, град Скопље, Северна Македонија
 Кондово (Ивајловград), насељено мјесто у општини Ивајловград, Хасковска област, Република Бугарска